Лас Оркидеас има више значења:

 Лас Оркидеас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Оркидеас (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Оркидеас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Оркидеас (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Оркидеас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Оркидеас (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Оркидеас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Оркидеас (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику